Џулијан има више значења:
 Џулијан (Калифорнија)
 Џулијан (Пенсилванија)
 Џулијан (Небраска)